Grivna (Rusland), oude Russische gewichts- en geldeenheid
 Oekraïense hryvnia, Oekraïense munt